Die 63. Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland fanden vom 4. August bis zum 11. August 1969 auf dem Rothenbaum in Hamburg statt.

Der Schlusstag wurde auf Montag vorverlegt und damit das Turnier um einen Tag verkürzt, da das Zuschauerinteresse in den vorangegangenen Jahren bei den Finalspielen nachgelassen hatte. Im Herrenbereich wurden wieder Berufsspieler verpflichtet und Preisgelder in Höhe von 66.000 DM ausgeschrieben. Von der World Championship Tennis kamen die acht Profis Mal Anderson, Pierre Barthès, Cliff Drysdale, Tom Okker, Nikola Pilić, Marty Riessen, Tony Roche und Roger Taylor, die auch im vergangenen Jahr in Hamburg gespielt hatten. Dazu kam noch der Australier Roy Emerson von der Profitruppe National Tennis League, der auch schon vorher in Hamburg angetreten war. Von den im vergangenen Jahr angetretenen Profis fehlte nur der Vorjahressieger John Newcombe. Sein Nachfolger wurde Tony Roche. Den Titel im Doppel verteidigten Tom Okker und Marty Riessen.

Die meisten weiteren in Hamburg angetretenen Spitzenspieler hatten inzwischen den Status von Lizenzspielern. Nur noch drei Spieler, die eine mit Preisgeld versehene Runde erreichten, hatten den Status von Amateuren: Wilhelm Bungert, Christian Kuhnke und der Südafrikaner Robert Maud. Kuhnke erreichte im Einzel das Halbfinale. Das Finale im Herrendoppel erreichte Jürgen Faßbender an der Seite des Franzosen Jean-Claude Barclay.

Nachfolgerin als Dreifachsiegerin der nicht wieder angetretenen Südafrikanerin Annette du Plooy wurde die Australierin Judy Tegart. Im Einzel gewann sie gegen Helga Niessen, mit der sie das Damendoppel gegen die inzwischen verheiratete Edda Düchting und Helga Hösl gewann. Im Mixed war Marty Riessen ihr Partner. Helga Hösl erreichte zudem im Einzel das Halbfinale.

Preisgeld 

Auch die Profis der World Championship Tennis konnten im Gegensatz zum vorigen Jahr die Preisgelder direkt mitnehmen. Da die drei Amateurspieler Bungert, Kuhnke und Maud nicht empfangsberechtigt waren, brauchte der Veranstalter nur 59.000 DM des Preisgeldes auszahlen.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 4. bis 12. August 1969, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 23. Jahrgang, Heft 15 (2. August-Ausgabe 1969)

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Hamburg-Harvestehude
Tennisturnier 1969